Бори́с Соловьёв:
 Соловьев, Борис Александрович (род. 1934) — советский и российский учёный, профессор, доктор экономических наук
 Соловьёв, Борис Иванович (1904—1976) — советский писатель и поэт, литературный критик.
 Соловьёв, Борис Нифантьевич (1940—2007) — советский актёр и режиссёр.